Melotone Records steht für:

 Melotone Records (Vereinigte Staaten), US-amerikanisches Plattenlabel
 Melotone Records (Australien), australisches Plattenlabel